Лев Кузьмин: Кузьмин, Лев (1911 — ?) — советский футболист.
 Кузьмин, Лев Иванович (1928—2000) — советский поэт и прозаик.